Фу́рманов — русская фамилия и топоним в России. Известные носители фамилии:

 
 Фурманов, Борис Александрович (1936—2022) — советский и российский государственный деятель, член Правительства РФ (1990—1992).
 Фурманов, Владислав Рудольфович (род. 1969) — российский режиссёр театра и кино.
 Фурманов, Дмитрий Андреевич (1891—1926) — советский писатель, революционер, военный и политический деятель, автор романа «Чапаев».
 Фурманов, Игорь Александрович (род. 1960) — белорусский психолог.
 Фурманов, Рудольф Давыдович (1938—2021) — российский театральный режиссёр, актёр и продюсер, антрепренёр, народный артист России.

Фурманова 
 Фурманова, Анна Никитична (1897—1941) — деятель советской культуры, участница Первой мировой и Гражданской войны, её имя получила Анка-пулеметчица в фильме «Чапаев», вдова Дмитрия Фурманова.

Населённые пункты 
 Фурманов — город в Ивановской области (до 1941 — Середа).
 Фурманов — узловая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.
 Фурманов — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.

См. также